Federació Tunisiana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Tunísia
 Federació Togolesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Togo
 Federació Txadiana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol al Txad
 Federació Tocantinense de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a l'estat de Tocantins (Brasil)